Amandla (auf Xhosa und Zulu so viel wie „Macht“) steht für
 Amandla (Ruf), Grußformel aus der Antiapartheidsbewegung Südafrikas
 Amandla-Festival, 1979, Weltmusikfestival in Boston, Massachusetts
 Amandla (Album), 1989, Jazzalbum von Miles Davis
 Amandla (Zeitschrift), Südafrika 
 Amandla!: A Revolution in Four-Part Harmony, 2002, Dokumentarfilm über die Rolle der Musik im Antiapartheidskampf